Geyerbach ist ein Gewässername:

 Geyerbach (Inn), rechter Zufluss des Inns in St. Gertraudi (Gemeinde Reith im Alpbachtal), Bezirk Kufstein, Tirol
 Geyerbach (Zschopau), teilweise auch als Geyersbach bezeichnet, linker Zufluss der Zschopau in Tannenberg, Erzgebirgskreis, Sachsen

Siehe auch:
 Geiersbach
 Geiersberg
 Geyersberg
 Geyersdorf
 Geierskopf
 Geierschlag